Бланзе́-сюр-Буто́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 85 км на південний захід від Пуатьє, 60 км на схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Бланзе-сюр-Бутонн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бланзе-сюр-Бутонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта